Широ́кая гора́ — топоним:

 Широкая гора — в Башкортостане, в Белорецком районе; Южный Урал, в средней части хребта Машак.
 Широкая гора — в Камчатском крае, в Соболевском районе; южная часть Срединного хребта.
 Широкая гора — в Приморском крае, у северной границы Красноармейского района; средняя часть хребта Боголадза.
 Широкая гора — в Приморском крае, в юго-западной части Пожарского района; в 31 км (по прямой) к югу от Лучегорска, у истоков реки Сахалинка.
 Широкая гора — в Сахалинской области, в Курильском городском округе; остров Итуруп.
 Широкая гора — в Свердловской области, на территории городского округа Нижний Тагил; одна из вершин Весёлых гор.
 Широкая гора — в Хабаровском крае, в Ульчском районе; на водоразделе рек Тыми и Кривая Кенжа.
 Широкая гора — в Чукотском автономном округе, в Анадырском районе; на восточном склоне хребта Пэкульней.

Примечания